BGP peut faire référence à :
 Border Gateway Protocol ;
 .